AN/FPS-117 — мобильная трёхкоординатная радиолокационная станция, предназначенная для обнаружения и сопровождения баллистических и аэродинамических целей различных классов.

Разработка 
FPS-117 была разработана подразделением GE Radar Systems Department компании General Electric Co. совместно с корпорацией Hazeltine Electronics Corp., разработавшей для данной РЛС систему радиолокационного опознавания. Интеграция РЛС в Северную систему предупреждения велась на конкурсной основе, заявки были поданы GE, Sperry Corp., Westinghouse Electric Corp. и др., в итоге опять победила GE. В 1994 году GE Radar Systems вошла в состав корпорации Lockheed Martin.

Тактико технические характеристики

Общие 
 Дальность обнаружения: 463 км
 Скорость вращения антены: 6 об/мин

Передатчик 
 Диапазон частот: 1215—1400 МГц (L-диапазон)
 Импульсная мощность: 25 КВт

Применение 
РЛС AN/FPS-117 используется как часть американо-канадской ПВО — Северной Предупреждающей Системы — комплекса сооружений, проходящий по всей Северной Америке от Аляски до Гренландии. Эта система предназначена для предупреждения от возможных вторжений или атак из полярных областей в направлении Северной Америки.

Стоит на вооружении в странах 
 
  — 5
  — 4
  — 3
  — 3
  — 2
  — 3
  — 2

Зарубежные аналоги  

  - 59Н6
  - S 763
  - YLC-2

См. также 
 AN/TPS-59
 Список электронных систем в вооруженных силах США
 Список радиолокационных станций

Примечания 

Военная продукция General Electric
Военная продукция Lockheed
Радиолокационные станции США